Osoby o tym nazwisku:
 Joni Tuominen – fiński hokeista
 Kaarlo Tuominen – fiński lekkoatleta
 Reino Tuominen – fiński zapaśnik 

Inne:
 (13994) Tuominen – planetoida z pasa głównego asteroid